Chiraz (également écrit sous la forme Shiraz, en général dans le cas d'une graphie à l'anglaise).

Toponyme 
 Chiraz, ville du sud-ouest de l'Iran.

Patronyme 

 Hovhannès Chiraz (1915 - 1984), poète arménien ;
 Ara Chiraz (1941 - 2014) sculpteur arménien.

 Chiraz peut également être un prénom mixte (masculin ou féminin).

Voir aussi 
 Shiraz
 Syrah, cépage de vigne.

Homonymie de toponyme